C20H32O5 – formula molecolare del Prostaglandina H2
C20H32O5 – formula molecolare del Trombossano A2

Formule molecolari